Girolle ou girole (selon les rectifications orthographiques du français en 1990) désigne :

 La girolle, un champignon, également nommé Chanterelle.
 La girolle, un ustensile servant à racler des lamelles de Tête de Moine, un fromage suisse du Jura bernois.
 La girolle est un type de maison dont environ 700 exemplaires ont été réalisés par le cabinet d'architecture Salier Lajus Courtois Sadirac.